Paroediceros är ett släkte av kräftdjur. Paroediceros ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Paroediceros